Mount Hubbard kan syfta på följande:

 Mount Hubbard, berg på gränsen mellan Yukon, Kanada och Alaska, USA

Antarktis 

 Mount Hubbard, Östantarktis, berg, 
 Mount Hubbard, Västantarktis, berg,